Мера́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Риньяк. Округ коммуны — Родез.

Код INSEE коммуны — 12142.

Коммуна расположена приблизительно в 500 км к югу от Парижа, в 115 км северо-восточнее Тулузы, в 18 км к западу от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 521 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 283 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 229 были экономически активными, 54 — неактивными (показатель активности — 80,9 %, в 1999 году было 74,4 %). Из 229 активных работали 224 человека (127 мужчин и 97 женщин), безработных было 5 (2 мужчин и 3 женщины). Среди 54 неактивных 10 человек были учениками или студентами, 26 — пенсионерами, 18 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Бывший амбар монастыря Рюфпейр (XIII—XIV века). Памятник истории с 2002 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон